Carlo Occhiena – ex velocista italiano.
 Margherita Occhiena – contadina italiana
 Marina Occhiena – cantante e attrice italiana